Гребенников (Гребенникова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Гребенников, Валерий Васильевич (род. 1946) — советский и российский юрист, депутат Государственной думы.
 
 
 Гребенников, Егор Алексеевич (род. 1972) — украинский предприниматель, социальный инвестор, общественный деятель.
 Гребенников, Женя (род. 1990) — французский волейболист.
 Гребенников, Илья Вахтангович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Гребенников, Николай Данилович (1915—1998) — советский военный деятель, генерал-полковник авиации.
 Гребенников, Роман Георгиевич (род. 1975) — российский государственный деятель, глава Волгограда.
 Гребенников, Сергей Тимофеевич (1920—1988) — советский актёр, поэт-песенник.



См. также